Липовское сельское поселение — муниципальное образование в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России.

Административный центр — село Липовка.

История 
Создано в 2005 году.  В 2018 году в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Тепляковского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Базарно-Карабулакского района